Muratori ima više značenja:
 Muratori, Cuneo
 Muratori, Imperia